Elisabeth van de Palts (1381-1408), de jongste dochter van Rooms koning Ruprecht van de Palts en van Elisabeth van Neurenberg
Elisabeth van de Palts (1618-1680), het derde kind en de oudste dochter  van Frederik V keurvorst van de Palts en Elizabeth Stuart